Жербекур-е-Аплемон () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель.
 Жербекур () — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мозель.